Игорь Валерьянович Ко́мар (20 августа (2 сентября) 1907, Москва — 30 августа 1985, там же) — советский экономико-географ, доктор географических наук, профессор.

Биография 
Окончил Московский плановый институт.

В 1931—1943 годах работал в плановых и хозяйственных органах Урала по развитию и размещению энергетики и промышленности района.

Начальник комплексной экспедиции в Верхнее Прикамье (1944—1945 годы).

Старший научный сотрудник Института географии АН СССР (с 1945 года).

Доктор географических наук (с 1960 года), профессор (с 1961 года). В 1978 году награждён Русским географическим обществом золотой медалью имени Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского.

Основные труды 
Основные труды по экономической географии Урала, комплексному освоению его естественных ресурсов, а также по общим теоретическим и региональным вопросам экономической географии, проблемам рационального использования природных ресурсов.

Разработал концепцию ресурсных циклов.

Сочинения 
 Коми-Пермяцкий национальный округ, М. Л., 1948 (соавтор).
 Урал. Экономико-географическая характеристика, М., 1959.
 География хозяйства Урала, М., 1964.
 Географические проблемы развития крупных экономических районов СССР, М., 1964 (соавтор).
 Урал и Приуралье, М., 1968 (соавтор).
 Проблемы повышения эффективности обмена веществ между обществом и природой, в кн.: Природные ресурсы и экономическая география СССР, М., 1971.

Ученики 

 Анимица Евгений Георгиевич (р. 1937)

Примечания

Литература 
 Большая Советская энциклопедия: В 30 т. — 3-е изд. — М., 1969—1978. Том: 12, Стр.: 488—489
 В. И. Бородулин. Всемирный биографический энциклопедический словарь. — Москва, Большая Российская энциклопедия, 1998
 

Экономисты СССР
Географы СССР
Доктора географических наук
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова